I liga szkocka w piłce nożnej (1963/1964) – sześćdziesiąty siódmy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został zespół Rangers. Awans uzyskały zespoły Greenock Morton i Clyde. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Queen of the South i East Stirlingshire.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej